Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Mruk – rzymskokatolicki duchowny
 Jerzy Mruk – polski hokeista i trener
 Mirosław Mruk – polski wioślarz, olimpijczyk

Gatunki ryb:
 mruk butlonosy – gatunek ryby z rodziny mrukowatych
 mruk nilowy, gymnarchus nilowy – gatunek ryby z rodziny Gymnarchidae
 mruk Petersa – gatunek ryby z rodziny mrukowatych

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb